

Cinéma 

 Sherman's March, film de Ross McElwee sorti en 1986.

Télévision

Série télévisée 

 Sherman's March, série télévisée diffusée en 2015.

Téléfilm 

 Sherman's March, téléfilm de Scott Winant et diffusé en 2000 ;
 Sherman's March, téléfilm de Rick King et diffusé en 2006 ;
 Sherman's March, documentaire télévisée de Rick King diffusé sur History.